Парламентские выборы прошли 5 апреля 1992 принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Выборы 1992 года
Выборы в Италии
События 5 апреля
Апрель 1992 года
1992 год в Италии